Variante : Echiguer.
 Messaoud Chiguer (1905-1969), homme politique marocain
 Mohamed Haddou Chiguer (né en 1932) à Khémisset, homme politique marocain